Ásvai Jókay Károly, névváltozat: Jókai (Révkomárom, 1814. május 3. – Gic/Hathalom, 1902. december 9.) városi árvagyám, megyei főszolgabíró, Jókai Mór bátyja.

Életútja

Ásvai Jókay József és Pulay Mária fia, Jókai Mór és Jókai Eszter testvérbátyja. A gimnáziumot szülővárosában, a jogot Pápán végezte. Ügyvédi diplomát nyert Pesten és Komáromban a városnál árvagyám volt 1849. októberig, amikor a német kormány által hivatalától megfosztatott. Ekkor birtokán gazdálkodott. Az alkotmány visszaállítása után megyei főszolgabíró lett. Miután neje Csontos Klára 1882. május 15-én meghalt, még néhány évig csallóközi birtokán és Komáromban élt; azután leányához Hathalomra vonult. Egyik leánya, Jókay Jolán, Hegedüs Sándor országgyűlési képviselő neje.

Cikkei a Pesti Hirlapban (1849. 295-298. sz. Komáromnak egy évi története, 329. sz. Halasprocessus); a Komáromi Lapokban (1849) is jelentek meg cikkei. Roppant emlékező tehetsége a múlt krónikásává tette, akitől Jókai Mór sok adatot kapott munkáihoz.

Rokonsága egyéb hírességekkel

Források

További információk

 Alapi Gyula: Komárom vármegye kultúrtörténetéből. Tatabánya, Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és a Kernstok Károly Művészeti Alapítvány, 2000.
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. Bp., Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete, 1939-2002. 7. kötettől sajtó alá rend. Viczián János.

1814-ben született személyek
1902-ben elhunyt személyek
Komáromiak